Pamploneses – abitanti di Pamplona (Colombia)
Pamploneses – abitanti di Pamplona